Чемпионат мира по ралли 1981 года — девятый сезон чемпионата мира по ралли под эгидой ФИА. Как и предыдущий, он состоял из 12 этапов, но произошло одно изменение в календаре, место Ралли Новой Зеландии заняло Ралли Бразилии.

Чемпионский титул завоевал финн Ари Ватанен, пилотируя Ford Escort RS1800. Это был первый случай, когда мировое первенство выиграл пилот частной команды (в данном случае Rothmans Rally Team). В зачёте марок лучшей стала Talbot, выступавшая под флагами своего британского представителя. Для неё эта победа оказалась единственной в своей истории, успех принесла модель , подготовленная по , в то время как большинство ведущих команд выступало с машинами более мощной и быстрой .

Сезон ознаменовал начало новой эры в ралли. Впервые на трассы вышел Audi Quattro — первый серийный спортивный автомобиль, который имел полный привод и двигатель с турбонаддувом, это сочетание стало практически стандартным для всех современных раллийных машин с середины 1980-х годов. Накануне стартов немецкая модель считалась слишком тяжелой для участия в WRC, но команда и её пилоты смогли в очередной раз доказать преимущества полноприводной схемы для данного вида автоспорта, одержав три победы уже в дебютном сезоне (в том числе первую победу добыла Мишель Мутон на Ралли Сан-Ремо, став первой женщиной, сумевшей выиграть этап чемпионата мира), хотя до этого в её активе уже были две победы на этапах Кубка ФИА для ралли-пилотов, турнира являющегося прямым предшественником чемпионата мира в личном зачёте. Также первой победы в карьере добились еще два французских гонщика — Жан Раньотти и Ги Фреклен. При этом Раньотти выступал на Renault 5 Turbo и эта победа стала первой в истории для турбированного автомобиля на этапе мирового раллийного первенства.

Результаты Ралли Швеции и Ралли Бразилии не учитывались в зачёте чемпионата производителей.

Чемпионат мира по ралли 1981

Карта чемпионата мира 1981 года

Команды и участники

Результаты этапов

Личный зачёт 

ТОП-25

Чемпионат производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Достижения и статистика (команды)
Победы и подиумы в сезоне

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1981 год в автоспорте
Сезоны WRC